Tecamachalco es un topónimo de origen náhuatl que significa En la quijada de piedra y en México se puede referir a:

Tecamachalco (Estado de México), zona residencial del municipio de Huixquilucan, estado de México;
Tecamachalco (La Paz), localidad del municipio de La Paz, estado de México;
Municipio de Tecamachalco (Puebla), municipio del estado de Puebla;
Tecamachalco (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior; o
Club Proyecto Tecamachalco, club de fútbol de la Segunda División de México.